Admiral-Klasse steht für die folgenden ehemaligen Schiffsklassen der Royal Navy:
 Admiral-Klasse (1882), sechs Panzerschiffe
 Admiral-Klasse (1918), vier Schlachtkreuzer